Dracula contre Frankenstein est le titre français de deux films :
 Dracula contre Frankenstein (titre original : Los monstruos del terror), film hispano-germano-italien réalisé par Tulio Demicheli en 1970.
 Dracula contre Frankenstein (titre original : Dracula vs. Frankenstein), film américain réalisé par Al Adamson en 1971.